Die Abkürzung DWF bezeichnet

ein Dateiformat (.dwf) von AutoCAD #.dwf
in der Festkörperphysik den Debye-Waller-Faktor
den deutschen Fernsehsender Deutsches Wetter Fernsehen, heute Wetter.com TV
einen deutschen Sportfachverband, die Deutsche Wushu Federation e.V.
eine Gemeinschaftseinrichtung der deutschen Weinwirtschaft, den Deutschen Weinfonds

DWF